Tumbao puede hacer referencia a:

 Tumbao ritmo básico que se toca en el bajo de la música afro-cubana.
 Cabuntalán municipio filipino situado al sur de la isla de Mindanao.
 Antropología política El tumbao, en la cultura popular, era aquel sujeto o miembro de la familia de edad no excesivamente avanzada que decidía un día no levantarse de la cama y permanecer así el resto de sus días. Ena novela El río amarillo, de Hernán Andrade, se refiere a un tumbao que logró, desde su cama, conquistar la región de Tucumí, vertiente colombiana del Amazonas. El personaje es llamado en la novela Felipe Romero. En diferentes escenas se lo describe delgado, escuchando salsa en una cama y decidiendo qué hacer con los "revelados", ejército que le llevó a la conquista.